Gombong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gombong (ort i Indonesien), distrikt (Kecamatan), Jawa Tengah, 
 Gombang, Yogyakarta, by, 
 Gombong, Gombong, by, 
 Gombong, Pemalang, by, 
 Gombong, Batang, by, 
 Gombong, Pandeglang, by, 
 Gombong, Tasikmalaya, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar